Ne letchi menia (Не лечи меня) est un film russe réalisé par Mikhail Marales, sorti en 2021.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Dmitri Karnatchik
 Musique : Alexeï Aïgui
 Décors : Vassili Raspopov
 Montage : Andreï Filippov

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 2021
Comédie russe
Film satirique
Film mettant en scène un médecin